Rævekage har flere betydninger: 

 Rævekage (udtryk) – eller en politisk rævekage er en aftale indbyrdes imellem politikerne, uden for den demokratiske kontrol, eller noget man gør i det skjulte for at føre nogen bag lyset og derved selv opnå en fordel.
 Rævekage (plante) – en giftig plante, der stammer fra Sydasien

Se også 
 Rævekagen –  en dansk film fra 1985